Kassai József (1767–1842) nyelvész, szótáríró, római katolikus pap
 Kassai József (1901–?) labdarúgó-játékvezető